HMS Grenville può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Grenville (H03) – cacciatorpediniere della Classe G
HMS Grenville – cacciatorpediniere della Classe U